Don S. Davis (1942-2008), acteur, speelde onder andere in de series Twin Peaks en Stargate SG-1.
 Don Davis (1957), componist, componeerde de filmmuziek voor The Matrix.
 Don Davis (platenproducent), voluit Donald Davis (1938-2014)